

Karamanli ou Karamanlis peut désigner :

Sens d'origine 
 Un habitant de Karaman, ville de Turquie
 La  ou Karamanie, région d'Anatolie autour de Karaman ;
 Les Karamanides, dynastie turkmène ayant régné autour de Karaman du  ;
 Les Karamanlides, population de chrétiens orthodoxes d'Anatolie ;
 Le turc karamanli, leur langue, turc écrit en caractères grecs.

Personnes 
 Les Karamanli ou Qaramanli, dynastie de pachas ottomans en Tripolitaine entre 1711 et 1835 :
  (1686–1745), fondateur de la dynastie, pacha de 1711 à 1745
 Yusuf Karamanli (1766-1838), pacha de 1795 à 1832
 La famille politique grecque Karamanlis () :
  (1880-1932), enseignant
 Konstantínos Karamanlís (1907-1998) ou Constantin Caramanlis, fils du précédent, quatre fois Premier ministre et deux fois Président de la République hellénique
 Konstantinos Karamanlis, dit Kóstas Karamanlís (né en 1956), neveu du précédent, Premier ministre de Grèce de 2004 à 2009
 Natása Karamanlí (née Pazaïti en 1966), femme du précédent, médecin
  (né en 1932), fils de Georges, député de 1974 à 2009 et ministre
 Konstantinos Karamanlis (né en 1974), fils du précédent, député depuis 
 Ánna Karamanlí (née en 1968), athlète et femme politique grecque, députée depuis 
  (1928-2015), joueur grec de basket-ball
 Marietta Karamanli (née en 1964), femme politique française d'origine grecque, députée depuis 2007

Lieux 
 Karamanlı, ville et district de Turquie ;
 , village du raïon de Yevlax, en Azerbaïdjan ;
 , village du raïon de Neftçala, en Azerbaïdjan ;
 , village du raïon de Neftçala, en Azerbaïdjan.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme